Josef Lennart Samuelsson, född 1990 i Borås, är en svensk innebandyspelare. Han spelade på toppen av sin karriär i Storvreta IBK med vilka han har vunnit tre SM-guld säsongerna 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

Statistik

Externa länkar
 Storvreta IBK spelarpresentation

Män
Födda 1990
Levande personer
Svenska innebandyspelare
Idrottare från Borås